Атипичная пневмония:

 Атипичная пневмония — группа воспалительных заболеваний лёгких, вызываемых атипичными возбудителями.
 Атипичная пневмония — распространённое название тяжелого острого респираторного синдрома (SARS).